Schönkirch může znamenat:

 Schönkirch (obec) – obec, místní část tržní obce Plössberg v zemském okrese Tirschenreuth v Horní Falci, na východě Bavorska při německo-české hranici
 Schönkirchové – příslušník šlechtického rodu Schönkirchů ze Schönkirchenu

Podobné názvy 
 Schönkirchen-Reyersdorf – městys v Dolním Rakousku  
 Hans Wagner-Schönkirch (1872-1940) – rakouský hudební skladatel a hudební pedagog

Externí odkazy